Мэ́ттью Джо́зеф Да́ллас (; род. 21 октября 1982) — американский актёр и ютубер. Наиболее известен по главной роли в сериале «Кайл XY» (2006–2009).

Ранние годы 
Мэтт Даллас родился в Финиксе, штат Аризона, и какое-то время посещал Аризонскую Школу Искусств. В 12 лет, когда бабушка взяла его на постановку «Гадкий утёнок», он захотел стать актёром. В 18 лет он переехал в Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Карьера 
Даллас снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме «Требуется няня», а также в роли Кайла в сериале «Кайл XY». Помимо этого, он снимался в таких фильмах как «Живя мечтой», «Ваннабис», «Изумление лагеря», и «Путь вампира». Он был гостем в сериале «Красавцы».

В 2004 году снялся в клипе на песню «Geek Love» группы Fan 3, а также в 2005 году у Джеймса Бланта в «Goodbye My Lover» вместе с Мишей Бартон. В 2008 году снялся в видео на песню «Thinking of You» американской певицы Кэти Перри.

Личная жизнь 
Даллас — открытый гей. В июле 2015 года он сочетался браком со своим партнёром, музыкантом Блю Гамильтоном, после пяти лет отношений. В декабре 2015 года Даллас и Гамильтон, объявили о том, что усыновили двухлетнего мальчика, Кроу. Они живут в Финиксе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США